Bei dem ANSI-Zeichencode handelt es sich um eine Erweiterung des ASCII-Codes, mit der Umstellung von 7 Bit pro Zeichen auf 8 Bit pro Zeichen. ANSI ist die Abkürzung für American National Standards Institute. Die Zeichencodes (ASCII, ANSI, Unicode) wurden eingeführt, als Computeranwender über das Internet bzw. über verschiedene Netzwerke kommunizieren konnten bzw. wollten. Davor waren die Zeichencodes für jedes Computermodell unterschiedlich. Genau genommen ist die Bezeichnung ANSI-Zeichencode historisch zu sehen, da die Windows Codepage 1252 auf einem ANSI-Entwurf beruhte, der später weitgehend zum ISO-Standard 8859-1 wurde. Allerdings sind die Zeichensätze nicht deckungsgleich, weshalb sich für Windows-1252 (Latin-1, Westeuropäisch) die Bezeichnung ANSI-Code bei Windowsnutzern und in entsprechender Literatur oder Zeitschriften hält. Viele bekannte Sonderzeichen sind im sogenannten ANSI-Code enthalten. Der ANSI-Code besteht aus 256 verschiedenen Zeichen.

Einzelnachweise 

Informatik